Az 1923-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a tizenhetedik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hat csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. MUE 14, 2. Újpesti TE 12, 3. BEAC 10, 4. MTK 6(2), 5. Óbudai TE 2(4) pont. Zárójelben a levont büntetőpontok.
A BKAC, az OSC és a BTC visszalépett.

Vidék 
1. Egri TE, 2. Orosházi TK

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Nemzeti Sport 1923.09.29. (I. osztály) 10.10. (II. osztály)

1923